Головань — українське прізвище.

 Головань А. — Голова Національної Української Громади в Баку (1919)
 Головань Анатолій Леонідович — голова територіальної організації ГО «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“» у Полтавській області, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Головань Василь Никонович — сержант Радянської армії, Герой Радянського Союзу.
 Головань Євгеній Анатолійович — старший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Головань Євгенія Олексіївна (* 1925) — українська радянська діячка, Герой Соціалістичної Праці.
 Головань Олег Дмитрович (* 1974) — український та казахський футболіст.
 Головань Олег Михайлович (* 1971) — український футболіст.
 Головань Сергій Олександрович — генерал царської армії, учасник російсько-японської війни.
 Головань Юлія Олександрівна (* 1990), більше відома під сценічним ім'я Юлія Саніна — співачка, солістка українського гурту «The Hardkiss».

Примітки 

Українські прізвища